Obringen ist der Name folgender Orte:

 Großobringen, Ortsteil der Stadt Am Ettersberg im Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Kleinobringen, Ortsteil der Stadt Am Ettersberg im Landkreis Weimarer Land, Thüringen